Ве́рдер ():

Топонім 
 Вердер — місто у районі Потсдам-Міттельмарк федеральної землі Бранденбург (Німеччина).
 Вердер — громада в районі Деммін федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія (Німеччина).
 Вердер — громада в районі Пархім федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія (Німеччина).

Персоналії 
 Карл Вердер — псевдонім австрійського письменника Адольфа Мюцельбурга (1831—1882).
 Август фон Вердер (1808—1887) — граф, прусський генерал, учасник франко-прусської війни 1870—1871 років.
 Бернгард Франц Вільгельм Вердер (1823—1907) — прусський генерал і дипломат.

Спорт 
 «Вердер» (ФК «Вердер Бремен») — футбольний клуб, багаторазовий чемпіон Німеччини з футболу.

Німецькі прізвища